Думас има више значења:
 Думас (Тексас)
 Думас (Арканзас)
 Думас (Мисисипи)